Central Park je lahko:
 Central Park, park v New Yorku
 Central Park, Ottawa, park v Ottawi
 Central Park, Kolkata, park v Kolkati
 Central Park (restavracija)
 Central Park (nebotičnik)